gromada Groble (powiat niżański)
 gromada Groble (powiat złotoryjski)